Ancistrocladus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ancistrocladus ingår i familjen Ancistrocladaceae. 

Ancistrocladus är enda släktet i familjen Ancistrocladaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Ancistrocladus